Peacekeeper („Friedenswächter“) steht für:

 Peacekeeper Rail Garrison, mobiles System zum Transport und zum Einsatz von Interkontinentalraketen vom Eisenbahn-Netz aus
 LGM-118 Peacekeeper, eine landgestützte Interkontinentalrakete der US-Streitkräfte
 Peacekeeper, Bezeichnung für den Cadillac Gage Ranger